Die 27. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 10. bis zum 18. Dezember 2005 in Chennai statt. Australien gewann zum achten Mal.

Teilnehmer 
  (Dritter der Weltmeisterschaft 2002)
  (Weltmeister 2002)
  (Fünfter der Weltmeisterschaft 2002)
  (Gastgeber)
  (Sieger der Champions Challenge 2003, Titelverteidiger)
  (Olympiasieger 2004)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

2005
Hockey 2005
Sportveranstaltung in Chennai
Hockeywettbewerb in Indien